Накадзіма Кадзукі (; *11 січня 1985, Префектура Айті) — японський автогонщик, пілот Формули-1, син екс-пілота Формули-1 Сатору Накадзіми.

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Кадзукі Накадзіми
 Статистика виступів на www.driverdb.com
 Інтерв'ю з Накадзімою на офіційному сайті Формули-1 www.formula1.com
 http://wildsoft.ru/
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Автогонщики Японії
Японські пілоти Формули-1
Пілоти GP2
Персоналії:Префектура Айті